Koszyce (gemeente)
 Koszyce (Klein-Polen)
 Koszyce (Opole)

Zie ook:
 Koszyce Małe
 Koszyce Wielkie